Offrande peut faire référence à :

Religion 
Une offrande est un don que les fidèles offrent à une divinité pour l’honorer. L’aumône, l’offrande votive, l’ex-voto, la libation, les prémices, le sacrifice sont différentes formes d’offrandes.

Egypte antique

Dans l’Égypte antique des offrandes proportionnelles étaient réalisées.
Les taux étaient de 1/20, 1/10 et 1/5.

Bouddhisme 
 tōrō, lanterne traditionnelle en Extrême-Orient ; au Japon, les tōrō éclairant les chemins menant aux temples bouddhistes sont considérés comme une offrande à Bouddha.

Christianisme 
 Offrande (christianisme)  
 Offrande de la vie

Judaïsme  
 Korban, offrande rituelle pour le culte du sanctuaire ;
 Offrande de l’omer.

Samaritanisme 
 Offrande pascale

Œuvres

Musique 
 L’offrande musicale, musique de Jean-Sébastien Bach
 Offrandes, musique d’Edgar Varèse

Cinéma 
 Offrande au bien-aimé, film de Veit Harlan

Voir aussi 
 Formule d'offrande dans l'Égypte antique

Références